Women's Super League, espressione in lingua inglese che significa "super lega delle donne", è un termine usato per denominare una competizione sportiva di alto livello.

 Women's Super League – massima serie del campionato inglese di calcio femminile 
 Women's Super League – massima serie del campionato svizzero di calcio femminile